Al Thalimain es un nombre utilizado para designar a dos estrellas distintas de la constelación de Aquila:

 ι Aquilae (41 Aquilae), llamada también Al Thalimain Posterior, de magnitud aparente +4,35.
 λ Aquilae (16 Aquilae), llamada también Al Thalimain Prior, de magnitud aparente +3,42.